

Hydrologie
 Le Thiou est une petite rivière française.

Toponymie

 Thiou, la commune rurale et le chef-lieu du département de Thiou au Burkina Faso
 Thiou, un département du Burkina Faso dont Thiou est le chef-lieu  (à ne pas confondre avec  Thyou, un  autre département du Burkina Faso et une ville du même nom, chef-lieu de cet autre département).
 Thiou-Sambin, une localité située dans le département de Thiou au Burkina Faso
 Tiou-Poécé ou Thiou, une localité située dans le département de Thiou au Burkina Faso
 Thiou, un village du Cameroun dans l'arrondissement de Kalfou.

Personnage historique
 Thiou de Morigny, abbé et chroniqueur français du XII siècle.